Trio Carioca é um conjunto musical instrumental brasileiro criado em 1936 por Radamés Gnattali e formado por ele próprio ao piano, Luiz Americano no clarinete e saxofone e Luciano Perrone na bateria.

Discografia
 Cabuloso (1936/1937) Victor 78

Ver também
 Choro

Bandas do Rio de Janeiro (estado)
Bandas de choro